New Albany kan syfta på

New Albany, Indiana
New Albany, Mississippi
New Albany, Kansas
New Albany, Ohio
New Albany, Pennsylvania